Li Kui (李悝) (4e eeuw v.Chr.) was een Chinees staatsman tijdens het begin van de Periode van de Strijdende Staten (begin 4e eeuw v.Chr.) en adviseur van markies Wen, heerser van de staat Wei. 

Hij introduceerde een systeem van meritocratie, waarbij hoge posities werden toebedeeld op basis van verdiensten en capaciteiten. Li Kui had bijzondere belangstelling voor de moeilijke positie van de boeren die hij onder andere probeerde te verbeteren door stabilisering van de graanprijzen. Dit soort maatregelen leidde ertoe dat Wei een machtige en welvarende staat werd. Zijn wetgeving werkte door tot in de Qin-dynastie en Han-dynastie.

Chinees politicus